Sjenina je lahko:
 Sjenina Rijeka (Bosna in Hercegovina)
 Sjenina (Bosna in Hercegovina)